Finch steht für:
 Finch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Finch (Band), US-amerikanische Rockband
 Finch, Konsolenversion des Instant Messengers Pidgin (Instant Messenger)
 Finch (Rapper), deutscher Rapper
 Finch (Film), Science-Fiction-Film von Miguel Sapochnik (2021) 

Finch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Finch (Arkansas)
 Finch (Montana)
 Finch (West Virginia)
 Finch Mill (North Carolina)

Unternehmen:
 Finch Restorations, australischer Automobilhersteller
 Pungs-Finch Auto and Gas Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

geografischer Objekte:
 Finch (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Mount Finch, Berg im Viktorialand, Antarktika